Stagetus är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Thomas Vernon Wollaston 1861. Stagetus ingår i familjen trägnagare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Trägnagare
Stagetus